Ardito peut faire référence à:
 Ardito, un torpilleur d'escorte de la Regia Marina lancé en 1942
 Ardito, un destroyer de la Marina Militare lancé en 1971
 Ardito, un destroyer de la Regia Marina lancé en 1912